Partia Centrum (Finlandia)
 Partia Centrum (Izrael)
 Partia Centrum (Nauru)
 Partia Centrum (Niemcy)
 Partia Centrum (Polska)
 Partia Centrum (Szwecja)
 Partia Centrum (Wolne Miasto Gdańsk)

Zobacz też 
 Estońska Partia Centrum